Ptasznik słoneczny (Pterinochilus murinus) – pająk z rodziny ptasznikowatych.

Zamieszkuje rozległe tereny środkowej i południowej Afryki. W naturze zamieszkuje nory po małych ssakach, które wyściela pajęczyną. Gniazda robi także między korzeniami lub kamieniami. Spotykane odmiany: pomarańczowy/Usambara (Tanzania), Kalahari (Pustynia Kalahari), ciemny (Kenia).

Odmiana klasyczna charakteryzuje się żółtym ubarwieniem a odmiana Usambara jest płomienistopomarańczowa, stąd nazwa ptasznik słoneczny (inna nazwa Harpactira elevata). Rozmiar głowotułowia z odwłokiem – do 6,5 cm, wraz z odnóżami – do 15 cm. Samce są mniejsze i smuklejsze. Pająk bardzo szybki i agresywny, potrafi kąsać bez powodu. Jego jad może być niebezpieczny dla człowieka. Ugryzienie jest bardzo bolesne, powoduje skurcze mięśni i częściowy paraliż.

Nie wyczesuje włosków parzących z odwłoka. Rozpowszechniony w polskich hodowlach. W warunkach hodowlanych żywi się go m.in. świerszczami, karaczanami, drewnojadami, szarańczą. Nie powinno się podawać innych zwierząt karmowych niż bezkręgowce.

Ptasznikowate
Pająki Afryki
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1897 roku